Parco forestale Calaforno – in Sicilia
 Parco forestale di Monsanto – a Lisbona, Portogallo
 Parco forestale di Poggio Neri – a Sassetta in provincia di Livorno
 Parco forestale nazionale Zhangjiajie – a Zhangjiajie, nella provincia Hunan, Cina